Махмутово — название населённых пунктов:

Россия 
 Махмутово — деревня в Абзелиловском районе Башкортостана.
 Махмутово — деревня в Белорецком районе Башкортостана.
 Махмутово — деревня в Салаватском районе Башкортостана.